Натуральне число 227
 227 рік до нашої ери
 227 рік нашої ери